Tissa ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Tissa, Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis in Thüringen
 deutscher Name von Tisá, Gemeinde im Okres Ústí nad Labem, Tschechien
 deutscher Name von Tisová u Tachova, Gemeinde im Okres Tachov, Tschechien
 Tissa (Marokko), Ort in der Provinz Taounate, Marokko
 Tissa (Sizilien), antike Stadt im Inneren von Sizilien
 kurz für Tissamaharama, Ort in Sri Lanka
 Tissa (Sylwa), Nebenfluss der Sylwa in Russland

Tissa ist ein Namensteil von:

 Devanampiya Tissa († 267 v. Chr.), König von Kandy auf Ceylon

Tissa steht ferner für:
 Tissa (Buddha) (Sanskrit: Tishya), ein Buddha, siehe Liste von Buddhas

Siehe auch:
 Tisa